Не следует путать со 109-м гаубичным артиллерийским полком 109-й танковой дивизии

109-й гаубичный артиллерийский полк — воинское подразделение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Сформирован в 1938 году в составе 21-й стрелковой дивизии на базе 21-го артиллерийского полка.

В действующей армии с 22.06.1941 по 20.03.1943 года

Полк на 22.06.1941 года находился в составе 21-й стрелковой дивизии, вёл боевые действия вместе с ней на рубеже реки Свирь. 11.02.1942 года из состава дивизии выведен, остался на прежних позициях.

20.03.1943 года обращён на формирование 91-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады

Подчинение

Командиры 
 ??

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Литература 
 Малиновский Б. Н. Путь солдата: Повесть. — Киев: Рад. письменник, 1984. — 192 с.: ил.

Гаубичные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1938 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году